«Жар-птица» — мультфильм по мотивам русских народных сказок о Жар-птице.
В фильме использована музыка Игоря Стравинского из оркестровой сюиты «Жар-птица».

Сюжет мультфильма 
В некотором царстве, в некотором государстве объявилась сила тёмная неведомая и совсем народ одолела. А в ту пору когда слух прошёл, что похитила сила тёмная Василису Прекрасную, был Иван Царевич далеко, за тридевять земель. Взял он шапку-невидимку и скатерть-самобранку, сел на Серого Волка и отправился Василису из плена выручать. Вспомнил Иван Царевич про Жар-птицу Огненное перо, что в волшебный сад с золотыми яблоками прилетает. Добрался он до того сада, расстелил скатерть-самобранку под яблоней и шапку-невидимку надел. Дождался когда прилетела Жар-птица и попытался её поймать. Вырвалась она из рук, и лишь одно перо из хвоста ему досталось. А сила тёмная уже сад с чудесными яблонями окружила и к Ивану Царевичу подбиралась. Тогда поднял он перо Жар-птицы над головой и поскакал на Сером Волке прямо на силу тёмную. И расступилась тьма перед Огненным пером. Тогда превратилась сила тёмная в стаю зубастых крылатых чёрных драконов, а перо стало сияющим мечом, которым Иван Царевич перебил всех драконов. На том и кончилась сила тёмная неведомая. Отворил двери темницы Иван Царевич, Василису Прекрасную обнял. А уж когда земля солнцем осветилась да обогрелась, и вовсе на ней злого и тёмного не осталось.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Производство 

Мультфильм создан в технике живопись по стеклу красками. Режиссёр Владимир Самсонов создал в этой технике в период 1980—1985 года мультфильмы: «Чудеса»(1980), «Огромное небо»(1982), «Свет хлеба»(1983), «Жар-птица»(1984), «Миниатюры»(1985) и другие.

См. также 
 Жар-птица
 Жар-птица — мультфильм, 1983
 Жар-птица — мультфильм, 1976
 Жар-птица — мультфильм, 1974

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы СССР в технике живопись по стеклу
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Владимира Самсонова
Мультфильмы по сценариям Андрея Хржановского
Мультфильмы по русским сказкам